Prva hrvatska odbojkaška liga za sezonu 2003./04. je predstavljala trinaesto izdanje najvišeg ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske. 
Sudjelovalo je dvanaest klubova, a prvak je prvi put postao Varaždin.

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2004/2005, Zagreb, 2005.

Poveznice 
 2. liga 2003./04.

2003-04